Desarzens est un patronyme porté par les personnalités suivantes (par ordre alphabétique) :
 Corinne Desarzens (1952- ), écrivain et journaliste suisse et française
 Victor Desarzens (1908-1986), chef d'orchestre suisse

Homonymie de patronyme